Hermannsruh ist der Name folgender Orte in Polen:

 Gajno (ehemals Hermannsruh Landkreis Arnswalde, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Bierzwnik (Powiat Choszczeński)
 Głodowo (Sorkwity) (1938 bis 1945 Hermannsruh, bis 1938 Glodowen im Landkreis Sensburg, Ostpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Obora (ehemals Hermannsruh im Landkreis Gnesen, Wartheland), Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Gniezno (Landgemeinde)

Siehe auch:
 Hermannsruhe